В данном списке представлена информация о матчах, проведённых действующим футболистом Криштиану Роналду за сборную Португалии и забитых в них голах. Выступает на позиции крайнего или центрального нападающего с момента своего дебюта 20 августа 2003 года в товарищеском матче против сборной Казахстана. 12 июня 2004 года во время матча группового этапа Евро-2004 против сборной Греции забил первый мяч в составе сборной. Является действующим рекордсменом португальской национальной команды по количеству сыгранных матчей и забитых мячей, а также совместно с иранцем Али Даеи рекордсменом по забитым голам на уровне сборных.

6 сентября 2013 года забил свой первый хет-трик в составе сборной в матче против Северной Ирландии во время отборочного турнира чемпионата мира 2014 года. 5 марта 2014 года оформил дубль в матче против сборной Камеруна, доведя количество забитых голов до 49, что позволило ему стать лучшим бомбардиром своей страны за всё время. Роналду на два мяча опередил предыдущего рекордсмена — Педру Паулету. 14 ноября 2014 года португалец забил гол в матче квалификации Евро-2016 против сборной Армении, ставший 23-м в отборочных и финальных матчах чемпионатов Европы, благодаря чему Роналду превзошёл рекорд, ранее установленный турком Хаканом Шукюром и датчанином Йоном-Далем Томассоном. 20 июня 2018 года Роналду забил свой 85-й гол за сборную Португалии в матче против сборной Марокко на чемпионате мира, опередив тем самым венгра Ференца Пушкаша как лучшего бомбардира среди европейских сборных. 8 сентября 2020 года он забил свой 100-й гол за португальскую национальную команду, став первым европейским игроком, достигшим этого рубежа.

Криштиану Роналду выступал на десяти крупных турнирах: пяти чемпионатах Европы (в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 году), пяти чемпионатах мира (в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 году), одном Кубке конфедераций (в 2017 году) и двух Лигах Наций (в 2019 и 2021 году), отличившись как минимум одним забитым мячом во всех из них. После победы сборной Португалии на Евро-2016 Роналду в качестве капитана команды завоевал свой первый международный трофей. Он был награждён «Серебряной бутсой» как второй лучший бомбардир турнира, а также помещён в символическую сборную из 11 лучших игроков чемпионата Европы в третий раз в своей карьере. Чаще всего Криштиану забивал в ворота сборной Литвы (7 голов). Больше всего мячей португалец забил на стадионе «Алгарве» (10 голов). 14 ноября 2019 года Криштиану Роналду оформил свой девятый хет-трик в составе сборной, сравнявшись по этому показателю с рекордным значением шведа Свена Рюделля.

Список матчей и голов

Основная сборная 

Итого: 196 матчей / 118 голов; 116 побед, 47 ничьи, 33 поражений.

Олимпийская сборная 

Итого: 3 матча / 2 гола; 2 победы, 1 поражение.

Статистика основной сборной

См. также 
 Криштиану Роналду
 Список футболистов с наибольшим количеством голов за национальную сборную
 Список футболистов с наибольшим количеством матчей за национальную сборную

Примечания 
Комментарии

Источники

Футбольные списки
Футбольная статистика
Криштиану Роналду